Болоња има више значења:
 Болоња
 Болоња (Асти)
 Болоња (Ферара)